Операція Банкарта - оперативне втручання, що полягає в фіксації суглобової губи плечового суглобу до суглобового відростку лопатки. Виконується під загальною або регіональною анестезією ортопедом-травматологом. Фіксацію губи можливо виконувати імплантами (анкери з нитками). Перед фіксацією хірург обробляє поверхні для максимального зрощення тканин після фіксації. В кінці 20го сторіччя в більшості клінік виконується артроскопічно. Виконується при звичному вивиху плеча або рідко при гострих пошкодженнях Банкарта.

Посилання 

 https://www.omega-kiev.ua/ua/surgery/operativnaya-ortopediya-i-travmatologiya/artroskopiya/operatsiya-bankarta.html
відео операції https://youtu.be/PV69Z92idUk